Queenstown heißen folgende geographische Objekte:

 Queenstown (Tasmanien), Stadt in Australien
 Queenstown (Irland) (seit 1922: Cobh)
 Queenstown (Neuseeland)
 Queenstown (Südafrika)
 Queenstown (Singapur)
 Queenstown (Alabama), Ort im Jefferson County, Alabama
 Queenstown (Prince George’s County, Maryland), Vereinigte Staaten
 Queenstown (Queen Anne’s County, Maryland), Vereinigte Staaten
 Queenstown (Pennsylvania), Ort im Armstrong County, Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Queenstown (Virginia), Ort im Lancaster County, Virginia, Vereinigte Staaten
 Queenstown (Wisconsin), Gemeindefreies Gebiet im Taylor County, Wisconsin, Vereinigte Staaten